Mường Chà (huyện), een huyện in de provincie Điện Biên, Vietnam
Mường Chà (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.